Мирзоева — женская форма фамилии .
 Мирзоева, Амина Рашидовна (род. 2002) — певица, известная как Tenderlybae.
 Мирзоева, Араста Мамедалы кызы (1917 — ?) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Мирзоева, Мария Моисеевна (1896—1982) — певица, пианистка и музыкальный педагог.
 Мирзоева, Эльмира Назимовна (род. 1981) — российская шахматистка и спортивный журналист.